Leedsichthys est un genre éteint de poissons marins géants de la famille des Pachycormidae, qui vivait au Jurassique moyen et supérieur du Callovien au Kimméridgien, dans l'océan Panthalassée. Dans une niche écologique aujourd'hui occupée par des espèces comme le requin baleine, le requin pèlerin et les cétacés à fanons, il mesurait peut-être jusqu'à 16 m de long et se nourrissait de plancton. Les jeunes individus étaient peut-être la proie de pliosaures comme le Liopleurodon.

Une seule espèce connue est rattachée au genre : Leedsichthys problematicus.

Découverte 
Le premier spécimen a été découvert par le collectionneur Alfred Nicholson Leeds en 1886 près de Peterborough, en Angleterre. Ces restes étaient si fragmentés que leur interprétation s'avéra difficile, d'où le nom problematicus accolé au « poisson de Leeds ».

Taille 

D'autres découvertes ont eu lieu dans des terrains d'âge callovien en Angleterre, en France (Falaises des Vaches Noires) et dans le nord de l'Allemagne, ainsi que dans l'Oxfordien au Chili et le Kimméridgien en France. Ces restes, appartiennent à plus de 70 individus, sont très fragmentés et parcellaires, ce qui a fait supposer un squelette léger et fragile, rendant difficile l'estimation de sa longueur. Arthur Smith Woodward, qui décrivit le premier spécimen en 1889, l'estimait à environ 9 m en comparant sa queue avec celle du pachycormidé Hypsocormus. En 1986, Martill compara les ossements de Leedsichthys avec ceux d'un pachycormidé qu'il venait de découvrir, mais les proportions inhabituelles de ce spécimen donnèrent une large gamme de longueurs possibles. Des estimations plus récentes, prenant en compte à la fois les découvertes anciennes et le spécimen le plus complet à ce jour, trouvé au Star Pit de Whittlesey (près de Peterborough), semblent confirmer l'hypothèse de Smith Woodward : entre 9 et 10 m. Une étude de 2005 sur les anneaux de croissance des ossements de Leedsichthys a aussi indiqué qu'il leur fallait entre 21 et 25 ans pour atteindre cette taille ; des éléments isolés d'autres spécimens indiquent qu'une taille maximale d'environ 27 m est possible.

Lors d'une étude menée par Liston et ses collègues en 2013 sur un fossile de branchies, référencé NHM P.10156, leur estimation de la longueur de l'animal est de  et son âge de 45 ans.

Paléobiologie 

Comme les plus grands poissons actuels, le requin baleine et le requin pèlerin, Leedsichthys problematicus se nourrissait grâce à des grilles à zooplancton bordant ses fentes branchiales. Il y a peu de preuves directes qu'il ait pour sa part été victime de prédation, mais le spécimen P.6924 du Musée d'histoire naturelle de Londres montre des traces de morsures par un pliosaure de la taille du Liopleurodon. Ces morsures sont cicatrisées, ce qui prouve que Leedsichthys pouvait échapper à ce superprédateur, sans doute grâce à sa puissante nageoire caudale.

Classification 
Woodward, l'inventeur du genre Leedsichthys l'a d'abord placé dans le groupe des Acipenseroidea, car il le considérait proches des esturgeons en raison des grandes branchiospines et des rayons de nageoires branchus. Il change d'avis en 1905 pour en faire un pachycormidé. La place taxonomique des pachycormidé, comme des pachycormiformes, n'est pas déterminée de manière consensuelle (Halecomorpha, Semionotiformes ou téléostéens). Ils sont généralement placés dans ce dernier groupe, comme des téléostéens très basaux. Dans ce cas, Leedsichthys serait le plus grand téléostéen connu.

D'autres hypothèses en font un groupe frère, avec les téléostéens, des Pachycormiformes. Il est aussi parfois considéré comme un Amiiformes basal, ce qui en ferait le plus proche parent des Amies actuelles Amia calva.
 
Le cladogramme ci-dessous, établi en 2010 par Matt Friedman et ses collègues, montre la position possible de Leedsichtys parmi une partie des Pachycormiformes :

Leedsichthys dans la culture populaire

Filmographie 
 Leedsichthys a été popularisé par le documentaire de la BBC : Les Monstres du fond des mers, où tout comme le Liopleurodon sa taille a été spectaculairement exagérée.

Jeux vidéos 
 Leedsichthys est présent dans le jeu de survie ARK : Survival Evolved.

Notes et références

Bibliographie 
  Haines, Tim & Chambers, Paul. (2006). The Complete Guide to Prehistoric Life. Canada: Firefly Books Ltd.
  Liston, JJ (2004). An overview of the pachycormiform  Leedsichthys. In: Arratia G and Tintori A (eds) Mesozoic Fishes 3 - Systematics, Paleoenvironments and Biodiversity. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, pp 379–390.
  Liston, JJ (2008a). Leedsichthys des Vaches Noires au peigne fin (translation by M-C Buchy) L’Écho des Falaises (=Ech.des Fal.) No.12: 41-49, 2008 ISSN 1253-6946.
  Liston, JJ (2008b). A review of the characters of the edentulous pachycormiforms Leedsichthys, Asthenocormus and Martillichthys  nov. gen. In: Mesozoic Fishes 4 Homology and Phylogeny, G. Arratia, H.-P. Schultze & M. V. H. Wilson (eds.): pp. 181–198, 10 figs., 1 tab. © 2008 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany – .
  Liston, JJ & Noè, LF (2004). The tail of the Jurassic fish Leedsichthys problematicus (Osteichthyes: Actinopterygii) collected by Alfred Nicholson Leeds - an example of the importance of historical records in palaeontology. Archives of Natural History 31: 236-252.
  Sloan, C (2004). Big Fish Story. National Geographic Magazine, p. 42. 1/9/2004.
  Liston, JJ (2006). From Glasgow to the Star Pit and Stuttgart: A short journey around the world's longest fish. The Glasgow Naturalist 24: 59-71.
  Liston, JJ, Steel, L & Challands, TJ (2005). Lured by the Rings: Growth structures in Leedsichthys. In: Poyato-Ariza FJ (ed) Fourth International Meeting on Mesozoic Fishes - Systematics, Homology and Nomenclature, Extended Abstracts. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid/UAM Ediciones, Madrid, pp 147–149.
  Liston, JJ (2005). Homologies amongst the fragments: searching for synapomorphies in shattered skulls. In: Poyato-Ariza FJ (ed) Fourth International Meeting on Mesozoic Fishes - Systematics, Homology and Nomenclature, Extended Abstracts. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid/UAM Ediciones, Madrid, pp 141–145.
  Smith Woodward, A (1889). Preliminary notes on some new and little-known British Jurassic fishes. Geological Magazine Decade 3 Volume 6: 448-455.
  Smith Woodward, A (1905). A Guide to the Fossil Reptiles, Amphibians, and Fishes in the Department of Geology and Palaeontology of the British Museum (Natural History). Eighth edition. British Museum (Natural History), London. Pp xviii, 110 pages.
 Martill, DM (1986). The world's largest fish. Geology Today March-April: 61-63

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pachycormidae
 Rhinconichthys
 Bonnerichthys
 Liopleurodonn
 Jurassique
 Panthalassée

Liens externes 
  Détails sur les fouilles du Star Pit de 2002-2003
  Vue d'artiste de Leedsichthys (une des plus réaliste à ce jour)
  "Biggest Fish Ever Found" Unearthed in U.K. National Geographic News. .
  Mikko's Phylogeny Archive

Poisson du Mésozoïque
Chordé du Jurassique
Genre d'actinoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Animal du Jurassique supérieur
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1889